Schaatsen is sinds de eerste editie van de Aziatische Winterspelen in 1986 een vast onderdeel. Anno 2011 hebben schaatsers uit acht verschillende landen (China, Hongkong, Japan, Kazachstan, Mongolië, Noord-Korea, Qatar, Zuid-Korea) deelgenomen.

Evenementen

Medaillespiegel 
Na zeven winterspelen is sinds 2017 de totale medaillespiegel als volgt:

Zie ook 
 Aziatische kampioenschappen schaatsen afstanden
 Schaatsen op de Olympische Winterspelen
 Wereldkampioenschap schaatsen allround kwalificatie (Azië)
 Shorttrack op de Aziatische Winterspelen